Long Sutton – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Long Sutton – miasto w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Long Sutton – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)